Mount Odin ist der Name folgender Berge:

in Kanada:
 Mount Odin (British Columbia)
 Mount Odin (Nunavut)

in Antarktika:
 Mount Odin (Grahamland)
 Mount Odin (Viktorialand)